

Geografia

Francia 
 Gimel-les-Cascades – comune nel dipartimento della Corrèze (Nuova Aquitania)

Svizzera 
 Gimel – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)

Linguistica 
 Gimel – lettera dell'alfabeto fenicio e di quello ebraico

Persone 
 Georges Gimel (1898-1962) – pittore francese

Sport 
 Liga Gimel – divisione del campionato israeliano di calcio

Pagine correlate 
Gimmel – gruppo musicale finlandese
Gymel – polifonia inglese